Bazancourt est un nom propre qui peut désigner notamment :

Commune française 

Bazancourt est un toponyme qui désigne les localités suivantes :
 Bazancourt (Marne), commune française du département de la Marne en région Grand Est ;
 Bazancourt (Oise), commune française  du département de l'Oise  en région Hauts-de-France.

Patronyme 

Bazancourt est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Jean-Baptiste Lecat de Bazancourt (1767-1830), général d'Empire ;
 César Lecat de Bazancourt (1811-1865), littérateur et historien français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme